Pechvögel steht für
Die Pechvögel US-Filmkomödie von Jerry Lewis (1969). 
Pechvögel, anderer Titel für Die Chaotenclique (1983)